Reech ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric Reech (1805–1884), französischer Mathematiker und Marineingenieur
 Reina Reech (* 1958), österreichisch-argentinische Schauspielerin, Tänzerin und Sängerin